Полуночная месса:

  — литургическая служба в латинском обряде Римско-католической церкви, которая проводится накануне Рождества Христова.
 Полуночная месса (телесериал) — американский веб-сериал в жанре сверхъестественного и ужасов, созданный Майком Флэнаганом для платформы Netflix.